Macabre — американская группа экстремального металла из города Чикаго, штат Иллинойс. Стиль ансамбля представляет смесь трэш-метала, дэт-метала и грайндкора, иногда с использованием детских стишков и народных мелодий. Сами музыканты называют свой уникальный стиль «murder metal» (англ. «убийственный металл»). Тематика произведений часто связана с серийными убийцами, массовыми убийствами и проникнута чёрным юмором. Большинство текстов основаны на реальных событиях и посвящены настоящим печально известным персонажам. Содержание песен исторически точно, и участники группы были лично знакомы и встречались с некоторыми осуждёнными серийными убийцами, такими как Джон Уэйн Гейси. Коллектив также имеет сайд-проект под названием Macabre Minstrels, в рамках которого они исполняют акустические «песни у костра». В данный момент ансамбль подписан на лейбле Nuclear Blast Records.

Группа отличается удивительным постоянством состава. Коллектив существует с 1985 г., и за 35 лет истории его состав не менялся ни разу.

Дискография
Shitlist (1987)
Grim Reality (1987)
Shitlist (1988, 7")
Gloom (1989)
Nightstalker (1993, 7")
Sinister Slaughter (1993)
Behind the Wall of Sleep (1994, EP)
Unabomber (1999, EP)
Dahmer (2000)
Capitalist Casualties / Macabre (2001, сплит с Capitalist Casualties)
Macabre Minstrels: Morbid Campfire Songs (2002)
Drill Bit Lobotomy (2002, 7")
Murder Metal (2003)
Macabre Electric & Acoustic Two CD Set (2004, релиз из 2 CD, включающий альбом "Murder Metal" и мини-альбом "Macabre Minstrels")
True Tales of Slaughter and Slaying (2006, DVD)
Grim Reality (2008 — переиздание, включающее ремастеринг версии 1980-ых гг. и ремикшированную версию Нила Кернона)
Human Monsters (2010, EP)
Grim Scary Tales (2011)
Slaughter Thy Poser (2012, EP компиляция)
Carnival of Killers (2020)
How Are You, Kid? (2020, 7")

Участники 
 Nefarious (Чарльз Лешевич) — бас-гитара, вокал (1985 — настоящее время)
 Dennis the Menace (Деннис Ричи) — ударные (1985 — настоящее время)
 Corporate Death (Лэнс Ленсиони) — гитара, вокал (1985 — настоящее время)

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Чикаго
Дэт-метал-группы США